Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2002/03.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de kampioenen van de 250 amateurcompetities (85 op zaterdag, 165 op zondag) van de Hoofdklasse tot en met de Zevende klasse, alsmede de algeheel-, de zaterdag- en zondagamateurkampioen.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen 
In de Eredivisie behaalde PSV voor de zeventiende keer de landstitel; het veertiende kampioenschap in deze divisie.

In de Eerste divisie behaalde ADO Den Haag voor de derde keer het kampioenschap. De eerste twee werden in de seizoenen 1957/58 en 1985/86 behaald. ADO kwalificeerde zich hiermee voor de vierde keer voor de Eredivisie, in 1988/89 promoveerde de club als nummer-2.

De zaterdagclub PKC '83 (Noord 4C-3C-2L) en de zondagclub VV Haarsteeg (Zuid-I 5F-4F-3B) behaalden voor het derde opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap. De zaterdag Hoofdklasser (HB) SV Huizen werd voor het tweede opeenvolgde seizoen klassekampioen, in 2001/02 werden ze dit ook in de HB, ook de zondag Hoofdklasser (HA) Türkiyemspor werd voor het tweede opeenvolgende seizoen klassekampioen, in 2001/02 deden ze dit in West-I 1A. Ook de zaterdagclubs Vitesse Delft (West-II 3B-2C), SC Kootstertille (Noord 4B-3B) en VAKO (Noord 7B-6D) en de zondagclubs SC Joure (Noord 2L-1F), [ SV Vaassen (Oost 4G-3B), SV Almere (West-I 4F-3C), VV Nieuwerkerk (West-II 4E-3C), RVV (Zuid-I 4D-3C), VV Swalmen (Zuid-II 4D-3C), FC Oldemarkt (Noord 5B-4C), FC Pretoria R. (West-II 5F-4G), THOR (Noord 6A-5C), Overasseltse Boys (Oost 6G-5E), VV Amsvorde (West-I  6E-5G) behaalden voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap.

Landelijk
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd, met ** na beslissingswedstrijden (onderlinge halve competitie).

Beslissingswedstrijden
In zestien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. In Noord zondag 4E eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2002/03